

Sigle 
EFE est un sigle qui peut désigner :
 Einstein field equation (en français, équation d'Einstein), l'équation aux dérivées partielles de la relativité générale.

Patronyme 

 Yörük Ali Efe, un combattant turc.

Prénom

Nom 
Efe ou EFE est un nom qui peut désigner :
 Efe, un peuple pygmée d'Afrique équatoriale ;
 Efe, la langue des efes ;
 EFE, une agence de presse espagnole fondée en 1939.